Rosa 'Liliana':
 Rosa 'Liliana' L. Pernille Olesen, Mogens N. Olesen, 1990. Сорт роз классов Шрабы, Чайно-гибридные розы
 Rosa 'Liliana' G. Delbard. Сорт роз класса Плетистые крупноцветковые розы.

Liliana